Implant (Groep), een Belgische muziekgroep
 Implantaat, een voorwerp dat in het lichaam geplaatst wordt.